Volbeat – gruppo musicale heavy metal danese
 Volbeat – Pokémon della terza generazione